Sanga-Sanga (Filipijnen), eiland in het uiterste zuidwesten van de Filipijnen
 Sanga-Sanga (Indonesië), plaatsje in het Indonesische district Oost-Kalimantan
 Kamp Sangasanga, Japans interneringskamp nabij bovengenoemd plaatsje in de Tweede Wereldoorlog